

Patronyme 
Armand Schulthess (1901 - 1972), artiste suisse,
Edmund Schulthess (1868 - 1944), homme politique suisse.

Entreprise 
Schulthess Group AG, groupe d'entreprise d'électroménager.
 Éditions Schulthess, éditeur juridique.

Voir aussi 
 
Homonymie de patronyme